En 2007, Proxirail a été le projet d'un opérateur ferroviaire de proximité en région Centre de la France qui .

Historique 
La création du groupe d'étude pour la mise en place de Proxirail a été annoncée le . Elle a pour origine la volonté de la SNCF de supprimer le service de wagons isolés (lotissement) dans plus de 260 gares de France. En effet, la SNCF cherche ainsi à redresser la branche fret déficitaire depuis de nombreuses années, en abandonnant les lignes les moins rentables.

But de Proxirail 
Proxirail serait lancé en partenariat avec la SNCF, mais serait financé par les chargeurs du Centre, des partenaires financiers, l'État et les collectivités locales.

Son but serait de développer le Fret ferroviaire, notamment les dessertes locales vers les liaisons de fret « haut débit » que la SNCF veut mettre en place.

D'après le communiqué de presse, les premiers trafics pourraient être mis en place dès 2008.

Région pilote 
La région Centre a été choisie pour être la région pilote de cette opération.
Celle-ci s'est engagé avec l'État  à remettre en état le réseau ferroviaire de la Région à
hauteur de 30 millions d’euros dans le cadre du Contrat de Projets État-Région et du programme
européen. Un audit récent, commandité par l'association PROFFER (Promotion du fret ferroviaire en région Centre), a estimé qu'il faudrait entre 75 et 150 millions d’euros pour régénérer le réseau ferré dédié au fret.

Voir aussi 
SNCF
Histoire de la SNCF
Transport de marchandises

Notes et références

Liens externes 
Rapport d'activité de RFF pour 2007, page 20
Dossier Presse des  Partenariales du transport en Auvergne, le jeudi 29 novembre 2007, organisées par l’Observatoire Régional des Transports (ORT) Auvergne "L’Auvergne va-t-elle créer un opérateur ferroviaire de proximité?"
Article dans "Eurailpress" du 18.10.2007 "Frankreich: Proxirail für den SNCF-Einzelwagenverkehr" (en Allemand)

Opérateurs ferroviaires de proximité
Transport ferroviaire en Centre-Val de Loire